Віктор Кравченко:

 Кравченко Віктор Андрійович (1905—1966) — радянський державний і партійний діяч, неповерненець, автор широковідомих мемуарів про життя в комуністичному СРСР.
  Кравченко Віктор Андрійович ( 1943 р.) — російський адмірал, начальник Головного штабу ВМФ (1998—2005).
 Кравченко Віктор Миколайович (*1976) — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Кравченко Віктор Петрович ( 1941 р.) — радянський легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 1964 року в потрійному стрибку.
 Кравченко Віктор Пилипович ( 1939 р.) — український вчений в галузі прикладної математики й інформатики, обчислювальної математики, цифрової обробки сигналів та зображень, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Кравченко Віктор Якимович (1910—1986) — український радянський архітектор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок